Владимир Владимирович Редикорцев (20 августа 1873 — 1942) — российский энтомолог и зоолог широкого профиля. Доктор сельскохозяйственных наук и доктор философии. Автор научных работ, лектор, профессор. Был специалистом по оболочникам и ложноскорпионам.

Биография 
Происходил из дворян. Родился в Кусинском заводе Уфимской губернии. Сын горного инженера. Окончил Гейдельбергский университет (естественно-исторический факультет).

В 1912—1917 был главным редактором журнала Энтомологическое обозрение. В 1930 году проходил «чистку» Академии Наук, сотрудником которой являлся с 1919.

Был исполняющим обязанности директора Зоологического музея ЗИН АН СССР.

29 марта 1934 приговорён коллегией ОГПУ к высылке на 3 года как "член эсеровской организации" и за  «контр-революционную эсеровскую пропаганду» (есть также сведения о второй высылке из Ленинграда). В 1942 году скончался в блокадном Ленинграде. Посмертно реабилитирован.

В Зоомузее МГУ хранятся определённые Редикорцевым ложноскорпионы.

Примечания

Литература 

 Лахтина М.И. Биологи и исследователи Урала (XVIII-XX вв.): краткий справочник : учебное пособие. ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т».­ Екатеринбург, 2007. — 72 с.

Ссылки 
 http://db.ranar.spb.ru/ru/person/id/25192/
 http://zmmu.msu.ru/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8B/Personu%20ZM_R.pdf
 Глоссарий Златоуста

Энтомологи Российской империи
Энтомологи СССР
Энтомологи XX века
Энтомологи по алфавиту
Главные редакторы «Энтомологического обозрения»